James J. Davis (1852–1926) – amerykański biskup
 James J. Davis (1873–1947) – amerykański polityk, sekretarz pracy, senator
 James Davis (ur. 1893) – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1924
 James Peter Davis (1904–1988) – amerykański biskup
 Jim Davis (ur. 1945) – amerykański rysownik
 James Davis (ur. 1976) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 James Davis (ur. 1991) – brytyjski szermierz, olimpijczyk z 2012 i 2016